Yukon/NWT Men’s Curling Championship 2011, turniej wyłaniający reprezentację Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich mężczyzn w curlingu na Tim Hortons Brier 2011. Zawody rozegrano dniach 10-13 lutego 2011 w Yellowknife, na lodowisku Yellowknife Curling Club.

W zawodach brały dział 4 drużyny, po dwie najlepsze z rozgrywek terytorialnych. Tytuł mistrzowski obronił Jamie Koe.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Round Robin

Sesja 1. 
10 lutego 2011; 19:00

Sesja 2. 
11 lutego 2011; 10:00

Sesja 3. 
11 lutego 2011; 14:30

Sesja 4. 
12 lutego 2011; 10:00

Sesja 5. 
12 lutego 2011; 14:30

Sesja 6. 
13 lutego 2011; 9:30

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 

2011 w curlingu
2011